Municipio de Mahoning puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Mahoning (condado de Armstrong, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Armstrong.
 Municipio de Mahoning (condado de Carbon, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Carbon.
 Municipio de Mahoning (condado de Lawrence, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Lawrence.
 Municipio de Mahoning (condado de Montour, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Montour.